Lockne kan syfta på:
 Lockne socken
 Lockne församling
 Lockne landskommun
 Lockne distrikt
 Lockne (småort)